

Пуків — село, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
 Пуків — пасажирський залізничний зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці